Sarakiniko kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sarakíniko (vik), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Sarakíniko (strand), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar